Bartlett Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Township (Minnesota)
 Bartlett Township (Missouri)
 Bartlett Township (North Dakota)